
Molekulska formula -{C10H14N5O7P}- se može odnositi na:

 Adenozin-monofosfat
 Dezoksiguanozin-monofosfat